

Persone
 Antoine Bernier (1997) – calciatore belga
 Charles-Louis Bernier (1755-1830) – architetto e disegnatore francese
 David Bernier (1976) – schermidore portoricano
 Étienne-Alexandre Bernier (1762-1806) – vescovo cattolico francese
 François Bernier (1620-1688) – filosofo, medico e viaggiatore francese
 Jonathan Bernier (1988) – hockeista su ghiaccio canadese
 Juan Bernier Luque (1911-1989) – scrittore spagnolo
 Mélanie Bernier (1985) – attrice francese
 Michèle Bernier (1956) – attrice e comica francese 
 Nicolas Bernier (1644-1734) – compositore, clavicembalista e teorico della musica francese
 Paul Bernier (1906-1964) – arcivescovo cattolico canadese
 Patrice Bernier (1979) – ex calciatore canadese, di ruolo centrocampista
 Serge Bernier (1947) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Steve Bernier (1985) – hockeista su ghiaccio canadese
 Sylvie Bernier – (1964) – tuffatrice canadese
 Víctor Bernier (1978) – schermidore portoricano

Altro
 Bernier Island – isola al largo della costa dell'Australia Occidentale